Marinec ima več pomenov:
Marinec ima več pomenov:
 pripadnik mornariške pehote
 knjiga Operacija Marinec
priimek Marinec
 Marinec, naselje na hrvaškem